Rudas puede referirse a:

 El plural de ruda, planta de la familia de las rutáceas.
 László Rudas
 Alfonso Palacio Rudas
 Biblioteca Alfonso Palacio Rudas
 Baños Rudas